Rue Crillon à Lyon ;
 Rue Crillon à Marseille ;
 Rue Crillon à Paris.